L'ISTP ingénieurs (anciennement l'Institut supérieur des techniques de la performance) propose des formations d'ingénieur en alternance .

4 spécialités sont proposées par l'institut :
– Génie Industriel
– Génie des Installations Nucléaires
– Valorisation Énergétique 
– Systèmes Électroniques Embarqués

Ces quatre formations sont reconnues par la Commission des titres d'ingénieurs (CTI) et permettent de devenir ingénieur de spécialité diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne.

L'ISTP propose également un dispositif de formation au management permettant d'obtenir un BADGE (Bilan d'Aptitude Délivré par les Grandes Écoles) de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne.

L'ISTP accompagne les entreprises dans la résolution de leurs problématiques industrielles en s'appuyant sur l'expertise développée par ses ingénieurs-tuteurs.

Histoire 
L'ISTP a été créé en 1990 à Saint-Étienne pour répondre aux besoins du monde économique en termes d'ingénieurs de haut niveau. Structure associative régie par la loi de 1901, l'ISTP possède un Conseil d’Administration composé de plusieurs collèges reflétant son positionnement au carrefour de l’enseignement supérieur, du monde économique et des institutions. À sa création, en 1990, l’ISTP a d’abord développé la spécialité Génie Industriel. Puis en 2009, la spécialité Génie des Installations Nucléaires est créée, à la suite des importantes demandes de ce secteur spécifique. En 2010, c'est le dispositif de formation au management BADGE qui est mis en place. Par ailleurs, l'institut est certifié ISO 9001 depuis 1999.

Réel précurseur de la formation d’ingénieur par alternance à sa création, l’ISTP a su s’affirmer, au fil des années, comme l’un des leaders de la formation sous statut salarié (apprentissage et formation continue). 

En 2012, l’ISTP accueille près de 700 élèves-ingénieurs en formation et a formé, au total, 1 568 ingénieurs en plus de vingt années d’existence.

En 2019, l'ISTP compte désormais plus de 4 199 ingénieurs diplômés.

Formations d'ingénieur en alternance 
L'ISTP propose 4 formations d'ingénieur de spécialité débouchant sur des diplômes délivrés par Mines Saint-Étienne et reconnus par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) :

Génie industriel

L'objectif est de former des ingénieurs en Génie Industriel capables de comprendre, maîtriser et améliorer les systèmes industriels complexes avec une forte culture du résultat dans le but d’accroître la compétitivité de l’entreprise grâce à la mise en œuvre des outils de la performance. Manager polyvalent, l’ingénieur en génie industriel anticipe, décide, dynamise…

Génie nucléaire

Cette formation, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques du nucléaire (INSTN), a pour objectif de former des ingénieurs de haut niveau capables de construire, maintenir, exploiter et démanteler les installations nucléaires.  Pour cela, les élèves-ingénieurs doivent développer des compétences générales et transversales dans les domaines scientifique, technique, managériale, gestionnaire et économique spécifiques à un environnement nucléaire.

Valorisation énergétique 
Cette formation vise à former des ingénieurs de haut niveau capables d'identifier et de conduire des projets d'optimisation de la performance énergétique globale des infrastructures et des outils industriels.

Systèmes Électroniques Embarqués 
L’ingénieur spécialisé Systèmes Électroniques Embarqués conçoit et réalise des systèmes électroniques communicants et autonomes assurant le pilotage d’infrastructures complexes et le transfert des informations vers les centres de commandes.

Accessibilité des formations 
Ces formations sont accessibles par :

- L'Apprentissage

Cette voie d'accès s’adresse aux titulaires d’un diplôme bac +2 ou 3 industriel, scientifique, technologique ou équivalent, âgés de moins de 26 ans.

L'admission se fait par dossier de candidature puis par le passage de tests écrits et d'un entretien de motivation prenant en compte le projet professionnel du candidat.

La scolarité se déroule sur trois ans en alternance. La première année, la plus longue en termes d’heures de cours est orientée vers l’intégration des connaissances avec une variété d’enseignements généralistes. La seconde année est caractérisée à la suite du choix par les élèves-ingénieurs d'un domaine d'application. La troisième année est orientée vers le métier.

L’élève-ingénieur doit réaliser une mission professionnelle à l’étranger (MPE) durant son cursus.

- La formation continue

Cette voie d'accès s’adresse aux techniciens supérieurs, agents de maitrise, responsables de service, cadres ou assimilés, ingénieurs maison… titulaires d’un bac+2 industriel, scientifique, technologique ou équivalent et possédant une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Il faut également que le postulant soit salarié d’une entreprise industrielle de tout secteur d’activité OU demandeur d’emploi en Rhône-Alpes. Cette formation est réalisée avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes.

L'admission se déroule en plusieurs étapes avec, tout d'abord, la rencontre en entreprise afin de mieux comprendre la problématique du salarié et  de l’entreprise (la procédure est donc légèrement différente pour les demandeurs d'emplois), l'analyse du projet personnel du candidat au regard de sa situation professionnelle, le dépôt d'un dossier de candidature puis le passage d'un bilan académique et d'un entretien. 

Le parcours s'adapte au profil du candidat et se réalise en 34, 26 ou 18 mois, selon la validation des acquis pour la spécialité Génie Industriel et en 26 mois pour la spécialité génie des installations nucléaires. Les rythmes d’alternance garantissent le maintien de l’activité professionnelle. 30 % à 50 % des cours sont dispensés en cyber cours, accompagnés d’une FOAD (Formation Ouverte à Distance).

- La VAE

La validation des acquis d'expérience (VAE) s'adresse aux collaborateurs d'entreprise, demandeurs d'emploi, professions libérales, agents de la fonction publique... possédant une expérience professionnelle de 3 ans au moins en rapport avec le diplôme visé. Ce sont généralement les "ingénieurs maison" qui présentent les profils les plus adaptés à cette voie d'accès au diplôme.

La procédure d'admission débute par une information individualisée suivi d'une recevabilité de la candidature. Un dossier est ensuite constitué (avec possibilité d'accompagnement). Pour finir, le candidat passe devant le jury de VAE qui décide de validation du dossier VAE  et de l'obtention du diplôme.

Pédagogie de l'alternance à l'ISTP
L’efficacité de la pédagogie mise en place par l’ISTP repose sur la forte imbrication entre l’acquisition des savoirs académiques et leur application sur le terrain. Une solide formation scientifique vise à développer les capacités de modélisation des systèmes (produits, procédés, organisations, …) afin que les ingénieurs formés soient capables de proposer des solutions pérennes et robustes aux problématiques d’entreprise. 

Tous les élèves-ingénieurs formés par alternance bénéficient d’un suivi personnalisé. Ce suivi est assuré par des ingénieurs-tuteurs possédant une solide expérience professionnelle dans le monde industriel. Ils pilotent l’exploitation de la situation professionnelle en partenariat avec les maîtres d’apprentissage, selon le principe du double tutorat. Leur objectif est de conduire l’élève-ingénieur vers trois conditions essentielles au développement de compétences pérennes : 
– construire une modélisation de l’environnement professionnel visant à transposer une réalité concrète en concepts abstraits pour anticiper les effets des changements proposés ;
– concevoir et déployer une méthodologie de travail adaptée au projet à conduire ;
– développer une profonde culture du résultat, validée par une réalisation concrète et réussie.

Vie associative

BDE

La vie étudiante de l’ISTP est dynamisée par un Bureau des Élèves (BDE) très actif. Au-delà des traditionnelles soirées et du week-end d'intégration, le BDE de l'ISTP s'engage dans des actions humanitaires et caritatives. On citera la participation annuelle de certains élèves au fameux 4L Trophy ou encore l'organisation d'une journée de don du sang.

ADIIM

L’Association des Ingénieurs ISTP-Mines de Saint-Etienne (ADIIM) a été créée en 1991. Elle a pour but d'assurer un lien entre les différentes promotions d'ingénieurs formés à l'ISTP. Un annuaire a été créé dans cette optique. Elle est représentée par Christophe Pelese (président de l’ADIIM). Les membres se réunissent une fois par mois afin de renforcer les actions de l’association (être acteur majeur vis-à-vis des partenaires, favoriser les échanges entre les anciens de l’ISTP-Mines, être un support à la formation professionnelle, diffuser des offres d’emploi…).

Liens externes
 
 www.adiim.fr Site l'Association Des Ingénieurs ISTP-Mines
 www.emse.fr Site de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne

Établissement d'enseignement supérieur en France
Enseignement supérieur à Saint-Étienne